'Ми — тисячі квітів () — державний гімн Непалу, прийнятий після скасування монархії 3 серпня 2007 і написаний у національному стилі.

Непальський текст гімну  
 सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली 
 सार्वभौम भई फैलिएका, मेची-महाकाली.

 सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली 
 सार्वभौम भई फैलिएका, मेची-महाकाली.

 प्रकृतिका कोटी-कोटी सम्पदाको आंचल 
 वीरहरूका रगतले, स्वतन्त्र र अटल.

 ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि तराई, पहाड, हिमाल 
 अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल.

 बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल 
 अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल.

Латинська транслітерація

Див. також 
 Герб Непалу
 Прапор Непалу

Посилання  
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info 

Національні символи Непалу
Непал
Непал
Музика Непалу
2007 у Непалі